Адвани (, ) — индийская фамилия. Известные носители:
 Адвани, Лал Кришна (род. 1927) — индийский политический и государственный деятель.
 Адвани, Никхил (род. 1971) — индийский кинорежиссёр.
 Адвани, Панкай (род. 1985) — индийский профессиональный игрок в английский бильярд и снукер.